gewone borstelspinnendoder
 noordse borstelspinnendoder
 oever-borstelspinnendoder
 riet-borstelspinnendoder
 zwarte borstelspinnendoder